Roelen ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Roelen (1897–1993), deutscher Chemiker
 Wilhelm Roelen (1889–1958), deutscher Bergbaufachmann und Unternehmer